Рудако́ва () — жіноча форма російського прізвища Рудаков. Також прізвище Рудаков в родовому відмінку однини.

 Відомі носії 
 Рудакова Валерія Вікторівна (нар. 2001) — українська бадмінтоністка, чемпіонка України 2020 року.
 Рудакова Ніна Яківна (1916—2011) — фахівець у галузі нафтопереробки і нафтохімії.
 Рудакова Уляна Вікторівна (Петрова; нар. 1979) — украінська співачка.